Tomoyasu Hirose (Saitama, 11 de setembro de 1989) é um futebolista profissional japônes, meia, milita no Montedio Yamagata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Montedio Yamagata